Tanto (álbum) - do cantor espanhol Pablo Alborán
 Tanto (canção) - cantora mexicana Lucero
 Tantō - espada curta japonesa
 Tanto, produto da Bombril, lava-roupas

Desambiguações de música